Philipe Bouchet peut désigner :
 Philippe Bouchet (né en 1965), historien de l'art français ;
 Philippe Bouchet (né en 1956), alias Manchu, illustrateur ;
 Philippe Bouchet (né en 1953), malacologiste français.